Orphnidae är en familj av skalbaggar. Orphnidae ingår i överfamiljen Scarabaeoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Orphnidae 175 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Orphnidae